Jerzy Mniszech (ok. 1548–1613) – wojewoda sandomierski, magnat polski wspierający Dymitrów Samozwańców, ojciec carowej Maryny
 Jerzy Jan Wandalin Mniszech (zm. 1693) – wojewoda wołyński
 Jerzy August Mniszech (1715–1778) – kasztelan krakowski, twórca i przywódca tzw. kamaryli Mniszcha
 Jerzy Wandalin Mniszech (1822–1881) – starosta Białej Cerkwi, hrabia